Anfang 1959 erschien der Fiat 2100 mit selbsttragender Karosserie in der damals modernen Trapezform als viertürige Stufenhecklimousine und als fünftüriger Kombi (Familiare). Die Karosserie wurde auch mit Sechszylindermotor für den Fiat 1800 und den Fiat 2300, sowie mit dem Vierzylindermotor des Fiat 1500 für den Fiat 1500L verwendet.

Der 2100 hatte einen Sechszylinder-Reihenmotor mit 2054 cm³ Hubraum und einer Leistung von 60 kW, ein Viergang-Getriebe mit Lenkradschaltung und angetriebene Hinterräder. Seine Höchstgeschwindigkeit betrug je nach Version 145 bis 150 km/h.

Die luxuriöse Version der Reihe war der 2100 Special. Es hatte die gleiche Motorisierung und den gleichen Radstand, aber etwas größere Außenmaße, einen anderen Kühlergrill und eine bessere Ausstattung.

Im Herbst 1961 wurde die Produktion eingestellt. Seine Nachfolge übernahm der Fiat 2300.

Technische Daten Fiat 1500L/1800B/2100/2300

Literatur 
 Automobil Revue, Katalognummern 1960, 1963, 1965 (techn. Daten und Preise)

Weblinks 

2100
Limousine
Kombi